Die Fußball-Verbandsliga Bremen 1978/79 war die dreißigste Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Bremer Fußball-Verband. Meister wurde der Blumenthaler SV. Für den Verein war es bereits die neunte Meisterschaft in der höchsten Bremer Spielklasse.

Abschlusstabelle 

(N) Aufsteiger

Aufstieg und Deutsche Amateurmeisterschaft 
Der Blumenthaler SV konnte sich in der Aufstiegsrunde durchsetzen und stieg gemeinsam mit dem MTV Gifhorn und dem SV Meppen in die Oberliga Nord auf.

Für die Amateurmeisterschaft konnte sich in diesem Jahr kein Bremer Verein qualifizieren.

Einzelnachweise 

1978
Fußballsaison 1978/79